Christoph Klotz (* 2. November 1979 in Garmisch-Partenkirchen; † 12. Mai 2010 in Mittenwald) war ein deutscher Eishockeyspieler, der auf der Position des Verteidigers agierte.

Karriere 

Klotz begann seine Karriere 1997 beim SC Riessersee, für die er bis auf ein kurzes Engagement 2002 bei den Fischtown Pinguins bis 2004 spielte. Anschließend wechselte der Verteidiger zu den Eispiraten Crimmitschau, für die er in fünf Spielzeiten zu einem Leistungsträger wurde. Verletzungsbedingt musste er seine Karriere in der Spielzeit 2008/09 beim damaligen Zweitligisten Tölzer Löwen beenden. 

Christoph Klotz starb am 13. Mai 2010.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 
 Eintrag über Christoph Klotz auf etconline.de

Eishockeyspieler (SC Riessersee)
Eishockeyspieler (Fischtown Pinguins Bremerhaven)
Eishockeyspieler (Eispiraten Crimmitschau)
Eishockeyspieler (EC Bad Tölz)
Deutscher
Geboren 1979
Gestorben 2010
Mann